Zaban steht für:
 Zaban (Stadt), eine ehemalige Stadt im heutigen Iran
 die Frucht der Saba senegalensis

Zaban ist der Familienname folgender Personen:
 Jair Zaban (* 1930), israelischer Politiker, Minister